Albert Courquin (football) (1898-?), footballeur français
 Albert Courquin (tireur sportif) (1875-?), tireur sportif français